PSC kan ha olika betydelser: 

 Primär skleroserande kolangit (cholangit), en leversjukdom
 Pärlemormoln, eller polarstratosfäriska moln på engelska kallade PSC (Polar Stratospheric Cloud) 
 PSC Centre démocrate humaniste, ett politiskt parti i Belgien
 Partille Sport Club
 Porsche Supercup, ett europeiskt GT-mästerskap